Astrowe – grupa roślin, która w zależności od ujęcia systematycznego stanowi takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej, bez określonej rangi systematycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Asteridae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II (2003), APG III (2009) i APG IV (2016) oraz na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za astrowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są goździkowce (Caryophyllales).

Systematyka 
 Pozycja systematyczna astrowych na tle dwuliściennych właściwych (eudicots)

 Podział astrowych i relacja filogenetyczna astrowych
Kladogram na podstawie APweb (aktualizowany system APG IV z 2016).

 Podział w systemie Reveala (1994-1999)
 Nadrząd: Asteranae Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 451 1967 – astropodobne
 Rząd: Asterales Lindl. 1833 – astrowce
 Rodzina Asteraceae Martynov, 1820 – astrowate
 Rząd: Calycerales Takht. ex Reveal,  Phytologia 79: 72 1996
 Rodzina: Calyceraceae R. Brown ex Richard 1820
 Nadrząd: Campanulanae Takht. ex Reveal, Novon 2: 235 1992 – dzwonkopodobne
 Rząd: Campanulales Rchb. f. 1828 – dzwonkowce
 Rodzina: Campanulaceae Juss. – dzwonkowate
 Rodzina: Cyphiaceae A.P. de Candolle 1839
 Rodzina: Cyphocarpaceae Miers 1848
 Rodzina: Lobeliaceae R. Brown 1817 – lobeliowate
 Rodzina: Nemacladaceae Nuttall 1843
 Rodzina: Pentaphragmataceae J. Agardh 1858
 Rząd: Goodeniales Lindl., Nix. Pl.: 28 1833
 Rodzina: Goodeniaceae Lindl. 1833
 Rodzina: Brunoniaceae Dumortier 1829 
 Rząd: Menyanthales T. Yamaz. ex Takht., Divers. Classif. Fl. Pl.: 415 1997 – bobrkowce
 Rodzina: Menyanthaceae Bercht. & J. Presl 1823 – bobrkowate
 Rząd: Stylidiales Takht. ex Reveal, Novon 2: 239 1992
 Rodzina: Donatiaceae Chandler 1911
 Rodzina: Stylidiaceae R. Brown 1810

Przypisy 

Okrytonasienne